Por Bearden pode estar à procura de:
Bearden (Arkansas)
Bearden (Oklahoma)
Bearden (Tennessee)

Desambiguação